Геноуэй () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геноуэй, Колби (род. 1983) — канадский профессиональный хоккеист.
 Геноуэй, Чарльз (род. 1986) — канадский профессиональный хоккеист.
 Геноуэй, Уитни (род. 1986) — канадская профессиональная ватерполистка.